Fère ist Name oder Namensbestandteilmehrerer französischer Gemeinden:

 Fère-Champenoise im Département Marne
 Fère-en-Tardenois im Département Aisne
 La Fère im Département Aisne

Fere ist der Familienname folgender Personen:
 Cemre Fere (* 1994), türkische Badmintonspielerin
 Wladimir Georgijewitsch Fere (1902–1971), russischer Komponist

Siehe auch:
 Fer
 Fair